Вера Николаевна Масленникова (29 апреля 1926 — 14 августа 2000) — советский и российский математик, специалист в области дифференциальных уравнений в частных производных, математической гидродинамики и функциональных пространств. Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
Родилась в с. Прилуки (под Вологдой). Участница Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончила МГУ. В 1954—1974 научный сотрудник Математического института АН СССР.

Доктор физико-математических наук (1971), профессор (1974).

В 1975—1996 заведующая кафедрой дифференциальных уравнений и функционального анализа РУДН.

Награды и звания 
 Государственная премия СССР (1986; в составе коллектива во главе с академиком С. Л. Соболевым),
 Золотая медаль Бернарда Больцано Чехословацкой АН (1985; за заслуги в развитии математических наук),
 Орден Отечественной войны II степени (1985),
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992).

Источники 
 Фото
 http://www.soran1957.ru/?id=pavl_100531115859_6961
 Успехи математических наук, Том 56, Выпуск 4, С. 129—132. Наука, М., 2001
 Указ Президента РФ — № 494 от 8 мая 1992 

Сотрудники МИАН
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Женщины-математики